Butzow – comune tedesco
 Butzow – frazione del comune tedesco di Beetzseeheide
 Bützow – città tedesca